Z1, Z-1 ou Z01 peut faire référence à :

Astronautique 
 Poutre Z1, une poutre de la station spatiale internationale.

Domaine militaire 
 Z 1 Leberecht Maass un destroyer de la Kriegsmarine.

Écriture 
 Z1, une catégorie de hiéroglyphes dans la liste totale des hiéroglyphes selon la classification Gardiner.

Informatique et télécommunications 
 Casio Z1, une série de calculatrices scientifiques de la marque japonaise Casio ;
 Sony Xperia Z1, un smartphone conçu par Sony Mobile Communications sorti en 2013 ;
 Zuse 1, un calculateur électromécanique construit en 1938 par l'ingénieur allemand Konrad Zuse, premier calculateur électromécanique au monde ;

Sciences 
Astronomie
 Z1 Carinae, une étoile géante de la constellation de la Carène.

Médecine
 Autres examens spéciaux et investigations de sujets ne se plaignant de rien ou pour lesquels aucun diagnostic n'est rapporté (Z01), d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 Z-1, un groupe pop féminin japonais actif de 1999 à 2001, avec la future vedette Aya Ueto.

Transports 
Automobiles 
 BMW Z1, une voiture du constructeur allemand BMW ;
 Panhard Dyna Z1, une voiture du constructeur français Panhard.

Chemin de fer
 Z1, un projet d'automotrice de la SNCF.

Moto
 Kawasaki 900 Z1, une motocyclette du constructeur japonais Kawasaki.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres